Robert Clark peut faire référence à :

 Robert Clark (1882-1950), zoologiste écossais ;
 Robert Clark (1913-1976), décathlonien américain ;
 Robert Clark (1924-2013), homme d’affaires britannique ;
 Robert Clark (1952-), écrivain américain.

Voir aussi